Schicken ist der Ortsname von

 Schicken (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schicken (Oy-Mittelberg), Ortsteil der Gemeinde Oy-Mittelberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern